Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2009 года проходил в с 6 по 12 апреля в Бухаресте (Румыния). В турнире принял участие 231 атлет из 38 стран.

Медалисты

Женщины

Мужчины

Командный зачёт 
В командный зачёт идут медали, завоёванные спортсменами как в двоеборье, так и в отдельных упражнениях.

Результаты

Женщины

48 кг

53 кг

58 кг

63 кг

69 кг

75 кг

свыше 75 кг

Мужчины

56 кг

62 кг

69 кг

77 кг

85 кг

94 кг

105 кг

свыше 105 кг

Примечания

Ссылки 
Полные результаты чемпионата Европы по тяжёлой атлетике 2009 года

Апрель 2009 года
Тяжёлая атлетика
2009
Международные спортивные соревнования в Бухаресте
Спорт в Румынии в 2009 году
Чемпионаты Европы в Румынии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Румынии
2009 год в тяжёлой атлетике